Jalalabad może dotyczyć:
 Jalalabad – miasto w północnych Indiach w stanie Pendżab
 Jalalabad – miasto w północnych Indiach w środkowej części stanu Uttar Pradesh (dystrykt Bijnor)
 Jalalabad – miasto w północnych Indiach w północno-zachodniej części stanu Uttar Pradesh (dystrykt Prabuddhanagar)
 Jalalabad – miasto w północnych Indiach w północnej części stanu Uttar Pradesh (dystrykt Shahjahanpur)

Zobacz też 
 Dżalalabad – miasta w Afganistanie i Kirgistanie